Morelia kan syfta på:

Biologi 
 Morelia (släkte) – ett släkte pytonormar
 Morelia (växter) – ett släkte måreväxter

Geografi

Colombia 

 Morelia (kommun), Colombia, 
 Morelia, Colombia,

Mexiko 

 Morelia (kommun), kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Morelia, delstatshuvudstad, Michoacán de Ocampo, 
 Morelia, Altamirano, 
 Morelia, Amatán, 
 Morelia, Coapilla, 
 Morelia, Las Margaritas,